Тшекеди Кхама:

 Кхама, Тшекеди (1905—1959) — вождь-регент племени Бамангвато.
 Кхама, Тшекеди (род. 1958) — политический и государственный деятель Ботсваны.